Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2004 () проводился в городе Саскатун (Саскачеван) c 6 по 14 марта 2004 года. Турнир проводился в 75-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 8-й раз, в Саскатуне — в 5-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2004, который проходил в апреле 2004 в городе Евле (Швеция).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (для команды скипа Марка Дэйси это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Рэнди Фёрби).

Это был последний чемпионат, в названии которого указано название Nokia как титульного спонсора. Со  в наименовании указывался новый титульный спонсор — компания Tim Hortons Inc.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 
12 марта, 9:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Обычно четвертьфинал «3-я команда против 4-й» играется первым из двух четвертьфиналов, но в этом году из-за того, что тай-брейк игрался в тот же день, что и четвертьфиналы, первым игрался четвертьфинал «1-я команда против 2-й».

1-я команда против 2-й

12 марта, 13:30

3-я команда против 4-й

12 марта, 18:30

Полуфинал 
13 марта, 13:00

Финал 
14 марта, 18:00

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2004 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Daniel Lafleur

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Марк Дэйси

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2004 NOKIA BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2004

2004
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 2004 году